Bärnzell ist der Ortsname von

 Bärnzell (Ascha), Ortsteil der Gemeinde Ascha, Gemarkung, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bärnzell (Zwiesel), Ortsteil der Stadt Zwiesel, Gemarkung, Landkreis Regen, Bayern